Brouwer kan syfta på:

Adriaen Brouwer (1605–1638), flamländsk konstnär
Andries Brouwer (född 1951), nederländsk matematiker
Leo Brouwer (född 1939), kubansk dirigent
Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881–1966), nederländsk matematiker

Nederländska efternamn
Efternamn som syftar på yrken